Ель-Кармен () — топонім:

Аргентина
 Ель-Кармен — Департамент в провінції Жужуй.
  — місто в цьому департаменті.
Мексика
  — Муніципалітет у штаті Нуево-Леон.
  — адміністративний центр цього муніципалітету.
  — музей в Мехіко.
Чилі
 Ель-Кармен — місто в провінції Ньюбле.
 Див. також
 Ель-Кармен-де-Вібораль — місто та муніципалітет у департаменті Антіокія, Колумбія.
 Альто-дель-Кармен — адміністративний центр однойменної комуни в провінції Уаско, Чилі.
 Бенке-В'єхо-дель-Кармен — місто в Белізі.
 Бокільяс-дель-Кармен — місто та муніципалітет у штаті Коауїла, Мексика.
 Вілья-дель-Кармен — місто в департаменті Дурасно, Уругвай.
 Плая-дель-Кармен — місто в штаті Кінтана-Роо, Мексика.
 Сьюдад-дель-Кармен — місто в штаті Кампече, адміністративний центр муніципалітету Кармен, Мексика.